Erva-prata é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Leucadendron
 Paronychia argentea